El comtat de Perche o comtat del Perche fou una jurisdicció feudal de França a la regió del Perche (Sylva Pertica). es va formar per la unió del comtat de Mortagne (els senyors de Mortagne agafaven de vegades el títol comtal però no el tenien de dret), i de la senyoria de Nogent-le-Rotrou, als que es va afegir el vescomtat de Châteaudun; el comte Jofre II de Mortagne va agafar per primer cop el títol de comte de Perche vers el 1100 i va esdevenir el títol habitual al final del . Per la seva proximitat a Normandia fou una regió estratègica pels reis de França als segles X, XI i XII. El 1227 fou incorporat al domini reial.

El 1269 se'n va segregar una part per formar el comtat d'Alençon per a Pere I d'Alençon, fill del rei, retornant al domini reial al morir Pere l'abril de 1284.

Carles I de Valois, comte d'Alençon 1291-1325 (comte de Valois (1285), d'Anjou i de Maine (1290), de Chartres (1285)) va rebre el territori de Perche amb títol comtal el [1299] i el va posseir fins al 1325; Carles fou co-emperador i emperador nominal de Constantinoble (1301-1307 i 1307-1313); el va succeir Felip 1325-1328 (comte de Valois, d'Anjou, de Maine, d'Alençon, de Perche, i de Chartres, duc de Berry i de Normandia) que fou després el rei Felip VI de França). Carles II el Magnànim (1328-1346) fou comte d'Alençon, de Perche, de Chartres, de Porhoët i de Joigny (1335-1336, administrador 1336-1338). Va seguir a la casa d'Alençon que el 1414 va esdevenir el ducat d'Alençon fins a l'extinció de la nissaga el 1525 quan Perche i Alençon van retornar al domini reial.

Llista de comtes

Senyors de Mortagne 
 Hervé I, comte, senyor de Mortagne, vers 941 i 955
 Hervé II, comte, senyor de Mortagne, vers 974 i 980

Senyors de Nogent 
 Rotrou I, comte/senyor de Nogent, de 960 a 996
 Melisenda, comtessa/senyora de Nogent, filla, casada amb Fulc, comte de Mortagne

Senyors o comtes de Mortagne i de Nogent

Casa de Châteaudun 
 Fulc, vers 1000
 Jofre I, vescomte de Châteaudun (Jofre II), senyor de Nogent i de Mortagne, mort abans de 1041
 Hug I, vescomte de Châteaudun (Hug II), senyor de Nogent, comte de Mortagne, mort vers 1077-1080
 Rotrou II, vescomte de Châteaudun, senyor de Nogent, comte de Mortagne, mort vers 1077-1080

Comtes de Perche 

 Jofre II, comte de Mortagne, mort 1100
 Rotrou III anomenat «el Gran», comte de Mortagne i de Perche (el 1126), mort el 1144
 Rotrou IV, comte de Perche, mort 1191, fill de Rotrou el Gran i de Matilde, filla il·legítima del rei d'Anglaterra Enric I Beauclerc
 Jofre III, comte de Perche, mort 1202
 Tomàs, comte de Perche, mort 1217
 Guillem II, bisbe de Châlons-en-Champagne, comte de Perche, mort 1226

Genealogia

Comtat d'assignació 
 Pere I, cinquè fill de Lluís IX de França el Sant, rep en assignació el comtat d'Alençon (1269) incloent una part del país del Perche. Va morir l'abril de 1284).
 Carles de Valois, fill, germà de Felip el Bell, va rebre el 1291 el comtat d'Alençon i el 1299 el comtat de Perche. Mort desembre de 1325.
 Carles II d'Alençon, 1326-1346, germà
 Carles III d'Alençon, 1346-1361, fill, arquebisbe de Lió (comte d'Alençon, de Perche, de Chartres i de Porhoët)
 Felip d'Alençon, 1361-1366, bisbe de Beauvais (no consagrat) i arquebisbe de Rouen (+1397), germà (Carles III es manté com a comte dominicà fins a la seva mort el 1375)
 Robert, cadet del comte Carles II d'Alençon, rep (1367) el comtat de Perche, però va morir el 1377 i va passar al seu germà 
 Pere II d'Alençon (el Noble) 1377-1404 (comte d'Alençon, de Chartres i de Porhoët 1366-1404, comte de Perche 1377-1404)
 Joan III d'Alençon (1404-1415) va portar el mateixos títols i fou des del 1414 duc d'Alençon (primer duc com a Joan I d'Alençon), († 25 d'octubre de 1415 a la batalle d'Azincourt)
 Joan IV d'Alençon, duc d'Alençon 1415-1476
 Renat d'Alençon, duc d'Alençon en 1476-1492
 Carles IV d'Alençon, duc d'Alençon 1492-1525. Extinció de la branca.

Perche